W Rumunii
 Bistrița – wieś w okręgu Mehedinți, w gminie Hinova
 Bistrița – wieś w okręgu Neamț, w gminie Alexandru cel Bun
 Bistrița – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Costești